Hrvatska:
 Borje (Kalnik), naselje u općini Kalnik
 Borje (Orebić), naselje u općini Orebić

BiH:
 Borje (Foča, BiH), naselje u općini Foča

Crna Gora:
 Borje (Žabljak, Crna Gora), naselje u općini Žabljak